Христо Рангелов Каранджулов с артистичен псевдоним Ирко е виден български илюзионист.

Биография 
Въпреки че завършва инженерна специалност, той от малък се е ориентирал към илюзионното изкуство. През декември 2004 година става почетен гражданин на София по повод 40 години на сцената.

Ирко е двукратен носител на голяма награда на конкурси в България, лауреат е и на международни фестивали. Изкуството му е познато не само в родината, но и в Кувейт, Катар, Абу Даби, Полша, Холандия и Италия.

Родословие

Бележки 

Български илюзионисти
Почетни граждани на София
Каранджулови
По произход от Прилеп
Родени в София
Възпитаници на НАТФИЗ